

Прилук — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Прилук — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Див. також 
 Прилуки (значення)
 Прилуково